Срђан Милетић (Београд, 11. фебруар 1968) српски је глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1989. || Другарица министарка ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990. || Ваљевска болница || Радован
|-
| 1990. || Колубарска битка || пуковник Живко Павловић
|-
| 1992−1993. || Волим и ја неранџе... но трпим (серија) || таксиста
|-
| 1998. || Лагум || Павле Зец
|-
| 1998. || Кнегиња из Фоли Бержера || Сопине
|-
| 1998. || Бекство (ТВ) ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2000. || Сенке успомена || Асистент режије
|-
| 2002−2003. || Казнени простор || Дунав
|-
| 2003−2005. || Никад извини || већина ликова
|-
| 2003−2006. || Миле против транзиције || Јосип Броз Тито
|-
| 2004. || Кад порастем бићу Кенгур || Тома Баксуз
|-
| 2004. || Црни Груја 2 || Петар
|-
| 2005. || Ми нисмо анђели 2 || ловац/Мира Марковић/обезбеђење
|-
| 2005. || Југ југоисток ||
|-
| 2005. || Дангубе! || Сима
|-
| 2005. || Потера за срећ(к)ом || Сима
|-
| 2006. || Седам и по || Муса
|-
| 2006. || Не скрећи са стазе || Деда Мраз
|-
| 2007. || Позориште у кући || Стојан
|-
| 2007. || Премијер (ТВ серија) || Премијер Републике Српске
|-
| 2007−2011. || Наша мала клиника || портир Весо
|-
| 2007−2008. || Вратиће се роде || полицајац
|-
| 2008. || Свети Георгије убива аждаху || Војо
|-
| 2008. || Село гори, а баба се чешља || Жика
|-
| 2009. || Друг Црни у НОБ-у || Милић Батинић / Пуковник Бергер
|-
| 2009. || Оно као љубав || Маре
|-
| 2009. || Технотајз: Едит и ја || Сергеј
|-
| 2009. || Живот и смрт порно банде || Цане
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Шишање || Пуфта
|-
| 2011. || Игра истине || Пера Морж
|-
| 2012. || Ако икада једне ноћи било кад ||
|-
| 2011−2015. || Жене са Дедиња || психијатар
|-
| 2013. || Друг Црни у НОБ-у || Милић Батинић / Пуковник Бергер / британски официр Стивенсон / спикер немачког журнала / спикер партизанског журнала / кандидат за Тетковог клона / партизан / Јохан Менгел
|-
| 2013. || С/Кидање || камионџија
|-
| 2014. || Споменик Мајклу Џексону || Тајкун, Радио-водитељ
|-
| 2015. || Народни херој Љиљан Видић || Четник 2
|-
| 2016. || Главом кроз зид || Видовити Гаги
|-
| 2016−2017 || Сумњива лица || Благоје
|-
| 2016 || ЗГ 80 || Таксиста
|-
| 2018. || Пет || мајстор Мића
|-
| 2019. || Ајвар (филм) || Човек без пса
|-
| 2019. || Ујка нови хоризонти || СИС
|-
| 2019 - 2020. || Швиндлери || Ђура
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020. || Калуп (ТВ серија) || Начелник УКП
|-
| 2021. || Једини излаз (ТВ серија) || начелник полиције
|-
| 2021. || Тома || управник позоришта Горан
|-
| 2022. || Чудне љубави || Обрад
|-
| 2023. || Половни људи || 
|-
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1968.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци